Констант Ванден Сток:

 Ванден Сток, Констант (1914—2008) — бельгийский футболист, футбольный тренер и функционер.
 Констант Ванден Сток (стадион) — стадион клуба «Андерлехт» в Брюсселе.